Petricani se poate referi la localitățile:

Petricani, Botoșani
Petricani, Neamț

Și cartierele:

Petricani (cartier din București)
Petricani (cartier din Chișinău)

Vezi și 
 Piatra (dezambiguizare)